Kennington est un district de Londres.

 Kennington, une station du métro de Londres, 
 Kennington (Kent),
 Kennington (Oxfordshire)
 Kennington (Nouvelle-Zélande): est une localité située dans la région du Southland de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.
 Kennington (Victoria)